Andrea Bianchi (XVII secolo) – pittore
Andrea Bianchi (1677-1740) – architetto
Andrea Bianchi (1831-1907) – politico italiano
Andrea Bianchi (1925-2013) – regista italiano
Andrea Bianchi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, nato nel 1969
Andrea Bianchi – calciatore italiano, nato nel 1970
Andrea Bianchi – nuotatore